Loganville ist der Name mehrerer Orte in den USA:

Loganville (Georgia)
Loganville (Kalifornien)
Loganville (Pennsylvania)
Loganville (Wisconsin)